Карл (Carl, Karl) може да се отнася за:

 Карл, мъжко име
 Карл Мартел (686–741), франкски майордом
 Карл Велики, император на франките 800-814
 Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), немски композитор
 Карл I (пояснение)
 Карл II (пояснение)
 Карл III (пояснение)
 Карл IV (пояснение)
 Карл V (пояснение)
 Карл VI (пояснение)
 Карл VII (пояснение)
 Карл VIII (пояснение)
 Карл IX (пояснение)
 Карл X (пояснение)
 Карл XI, крал на Швеция 1660-1697
 Карл XII, крал на Швеция 1697-1718
 Карл XIII, крал на Швеция 1809-1818
 Карл XIV Йохан, крал на Швеция 1818-1844
 Карл XV, крал на Швеция 1859-1872
 Карл XVI Густаф, крал на Швеция от 1973 г. насам
 „Опел Карл“, модел леки автомобили

Вижте също 
 Карлес
 Карло
 Карлос
 Карлуш
 Карол